La saison 1994-1995 de 1. Bundesliga était la trente-deuxième édition de la première division allemande.

Lors de cette saison, le Bayern Munich a tenté de conserver son titre de champion d'Allemagne face aux dix-sept meilleurs clubs allemands lors d'une série de matchs se déroulant sur toute l'année.

Chacun des dix-huit clubs participant au championnat a été confronté à deux reprises aux dix-sept autres.

Neuf places étaient qualificatives pour les compétitions européennes, la dixième étant celle du vainqueur de la DFB-Pokal 1994-1995.

C'est le Borussia Dortmund qui a été sacré champion d'Allemagne pour la quatrième fois.

Les 18 clubs participants

Compétition

Pré-saison

Moments forts de la saison

Qualifications en coupes d'Europe 

À l'issue de la saison, le champion s'est qualifié pour la phase de groupes de la Ligue des champions 1995-1996.

Le vainqueur de la DFB-Pokal a pris la place qualificative pour le premier tour de la Coupe des coupes 1995-1996.

Les quatre places en Coupe UEFA 1995-1996 sont quant à elles revenues au deuxième, au troisième, au quatrième et au sixième du championnat. Ces places étaient qualificatives pour le premier tour de la compétition.

Enfin, les septième, huitième, neuvième et dixième du championnat ont pris les quatre places en Coupe Intertoto 1995.

Classement 

Le classement est établi sur l'ancien barème de points (victoire à 2 points, match nul à 1, défaite à 0).

Pour départager les équipes à égalité de points, on tient d'abord compte de la différence de buts générale, puis du nombre de buts marqués, puis des confrontations directes et enfin si la qualification ou la relégation est en jeu, les deux équipes jouent une rencontre d'appui sur terrain neutre.

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs

Bilan de la saison

Statistiques

Affluences

Meilleurs buteurs

Notes et références

Voir aussi

Liens internes 

 Championnat d'Allemagne de football

Liens externes 

 (en) Allemagne RSSSF
 (en)/(de) Site officiel

1994-1995
Allemagne
Allemagne
Sport en Allemagne en 1994
Sport en Allemagne en 1995